Factorización puede referirse a:

 Factorización en álgebra, expresión en forma de multiplicación.
 Dominio de factorización única, es una estructura algebraica.
 Método de factorización de Fermat, es un método de representación de números impares.
 Factorización de enteros, en teoría de números, es la descomposición de un número compuesto en divisores no triviales.
 Factorización de matrices, en álgebra lineal, es la descomposición de una matriz como producto de dos o más matrices.
 Factorización LU
 Factorización LDL
 Factorización de Cholesky
 Factorización QR o triangularización ortogonal
 Descomposición en valores singulares
 Factorización de Schur
 Factorización de rango